Darios I el Gran, rei persa (521 aC-486 aC)
 Darios II de Pèrsia, rei persa (423 aC-404 aC) 
 Darios III de Pèrsia, rei (336 aC-330 aC) 
 Darios (fill de Xerxes I) () 
 Darios (fill d'Artaxerxes II)